

Завіркино — присілок, колишнє Трофимовське сільське поселення, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Завіркино — присілок, колишнє Шонзьке сільське поселення, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область